Правда жизни (англ: True Life) — это программа телеканала MTV USA, шоу в формате документального сериала, которое показывает правдивые истории из жизни реальных людей, открывая и обсуждая проблемы общества

Затронутые темы 
За время существования программы было поднято множество тем: от героиновой зависимости и алкоголизма до банальной нехватки денег, проблем ожирения и нищеты. Также в программе рассматриваются темы с сексуальным подтекстом: «Я бисексуал», «Я гей и я собираюсь жениться», «Кажется я меняю пол», «Я порнозвезда» и т. д. Иногда она освещает жизнь участников реалити-шоу, таких как The Real World, Jersey Shore, Survivor, и т. д. (эпизод «Я звезда реалити-шоу»)

Трансляция 
Программа вышла в эфир 24 марта 1998 года на канале MTV. В первом эпизоде рассказывалось про наркотическую зависимость. С момента начала шоу производством занималась MTV News and Doc. На данный момент вышло девять сезонов ().

Начиная с 2002 года, канал MTV Россия начал показывать выпуски программы в переводе на русский язык.

После закрытия MTV Россия это шоу транслировалось на канале Ю в течение двух лет, начиная с 2013 года.

В России программа предназначена для лиц старше 16 лет, поскольку может содержать ненормативную лексику, изображения распития алкогольных напитков и употребления наркотиков, а также сексуальные сцены.

Российская адаптация 
Начиная с 2005 года, канал MTV Россия начал показывать программу Правда жизни собственного производства. По продолжительности программа была сопоставима с американским оригиналом. Темы были разными: эмо (субкультура), рейвы девяностых, футбольные и музыкальные фанаты, российское порно, бодибилдинг и т. д. В основном в российской версии темы обсуждались в общем виде, в отличие от американской версии, в которой показываются примеры и рассказываются истории из жизни людей.

Российская Правда жизни транслировалась недолго и с 2007 года MTV Россия продолжила показ оригинальной Правды жизни (True Life).

Примечания

Ссылки 
 
 Серии российской версии Правды жизни 

Реалити-шоу США
Телесериалы США, запущенные в 1998 году
Программы канала MTV
Программы канала MTV Россия
Программы телеканала «Ю»